Миле́н Фарме́р (, настоящая фамилия — Готье́ (); ) — французская певица, композитор, актриса и поэтесса. Одна из самых известных современных французских исполнительниц популярной музыки не только во Франции, но и во всём мире.

Редко появляясь в СМИ и, избегая обсуждения своей личной жизни, она построила долговременный творческий союз с Лораном Бутонна, плодами которого явились многие видеоклипы, живые выступления, напоминающие спектакли, кинофильм «Джорджино», а также тексты песен, изобилующие двусмысленностью и полные литературных и художественных отсылок.

Милен Фармер занимает первую строчку в списке самых высокооплачиваемых франкоязычных исполнителей: её доход за 2013 год составил 4,7 млн евро.

Биография

Ранние годы 
Милен Фармер родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне — пригороде Монреаля, Квебек. За пару лет до этого её семья приехала сюда из Франции: Макс Готье (род. в марте 1925 в Марселе, ум. 11 июля 1986), инженер-мостостроитель, принимал участие в строительстве плотины на местной реке Маникуаган. Кроме жены Маргарит (секретарь, впоследствии — домохозяйка, род. в 1928 в Ленноне, ум. в июле 2016) с собой в Канаду он взял свою мать и двоих детей — Брижит (род. 5 мая 1959) и Жана-Лу (род. 13 апреля 1960, ум. 27 октября 1996 в автокатастрофе). Таким образом, Милен Фармер стала третьим ребёнком в семье и провела в Квебеке 8 первых лет жизни, сохранив в памяти его заснеженные пейзажи.

В 1969 году по окончании строительства дамбы семья вернулась во Францию и обосновалась в пригороде Парижа Виль-д’Авре, где на свет появился четвёртый ребёнок — Мишель (род. 30 декабря 1969). По словам Милен, она непросто пережила такую смену обстановки и почти не общалась с ровесницами. Одним из её любимых занятий было навещать детей-инвалидов в больнице Гарша. (). Милен пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям.

Окончить среднее образование и получить степень бакалавра у Милен не получилось — в 1979 году, отучившись всего два дня в выпускном классе, она, хлопнув дверью, покидает лицей и переезжает в Париж (в дальнейшем этот поступок послужит причиной серьезного раздора между ней и её матерью). Там она поступает на театральные курсы Флоран, желая стать актрисой. Параллельно она подрабатывает в качестве модели для различных изданий и рекламы (среди них — ролики для IKEA и Fiskars). Однако серьезных ролей ни в театре, ни в кино ей так и не доставалось.

Дебют и первый успех 
Путь Милен Фармер в качестве певицы начался в 1984 году: она пришла на прослушивание, организованное молодым автором-композитором Лораном Бутонна — он искал исполнительницу для своей песни Maman a tort. Она взяла фамилию Фармер как псевдоним в дань уважения трагически известной американской актрисы 1930-х годов Фрэнсис Фармер. Поначалу музыкальные лейблы один за другим отказывали в заключении контракта — так длилось около года, — пока наконец певица не заключила контракт с RCA. При содействии юного менеджера Бертрана Ле Пажа команда начала раскрутку Maman a tort, в итоге ставшей весьма популярной песней лета 1984 года — было продано  сингла.

После выхода второго трека On est tous des imbéciles в начале 1985 года, который не смог повторить успех первой записи, RCA не стала продлевать контракт с певицей. К концу года ей удалось заключить контракт с лейблом Polydor, на котором был выпущен её третий сингл — Plus grandir. Он оказался более успешным, чем предыдущая работа, однако также не смог повторить успеха первого. В 1986 году был выпущен первый полноформатный альбом певицы — Cendres de lune, включающий сингл Libertine. Именно в это время Милен Фармер решает покрасить свои волосы в рыжий цвет, что на долгие годы станет её визитной карточкой, резко отличающей её от других артисток. Дорогостоящий клип на песню Libertine, снятый по мотивам фильма «Барри Линдон», в котором она появляется обнажённой, быстро снискал скандальную популярность: сингл впервые попал во французский Топ-50, где удерживался на протяжении шести месяцев. Это стало переломным моментом в карьере Милен.

Путь к признанию 1987—1990 
В начале 1987 года был выпущен сингл Tristana, также имевший большой успех и вошедший в переиздание её дебютного альбома. Он был номинирован на премию «Виктуар де ля мюзик». С этого момента Милен сама стала писать тексты своих песен, превратившись в одну из самых узнаваемых фигур французской музыкальной сцены. Каждый её новый клип становился событием.

К концу того же года последовал выход сингла Sans contrefaçon, занявший второе место в Топ-50, и анонс альбома «Ainsi soit je...». Sans contrefaçon : Эта песня о женщинах, таких как Шевалье д’Эон, Ева Котчевер. Этот альбом, вышедший весной 1988 года, пользовался широким успехом: он занял первую строчку продаж, став первым бриллиантовым диском в карьере певицы и разойдясь тиражом . Помимо Sans contrefaçon, успеху альбома также способствовали синглы Ainsi soit je, Sans logique и особенно Pourvu qu’elles soient douces — для последнего был снят необычно долгий 18-минутный клип, продолжающий сюжетную линию Libertine: его выход на экраны произвёл эффект разорвавшейся бомбы, а сама композиция стала первым из синглов Милен, которому удалось добраться до первой строчки в чартах продаж (они достигали  в неделю).

19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу — её выбирают лучшей певицей года, а в следующем году в течение одного тура, Милен провела десять концертов в Париже (восемь во Дворце спорта и два в «Берси»), все билеты на которые были распроданы. По его окончании выходит двойной live-альбом «En concert».

L’Autre… (1991—1994) 
Если к началу десятилетия Фармер уже можно было по праву назвать суперзвездой Франции, то истинной иконой французской музыки она стала после выхода в начале 1991 года её третьего альбома «L'Autre...» и предваряющего его сингла Désenchantée («Разочарованная»). Выйдя спустя год творческого затишья, этот сингл сопровождался клипом длиной более 10 минут, а сама песня превратилась в своеобразный гимн «разочарованного поколения» 1990-х. Ему удалось стать суперхитом не только во Франции (наиболее ротируемая песня 1991 года, более  проданных копий), но и за рубежом (№ 1 в Бельгии, № 3 в Нидерландах, № 16 в Австрии). Сам альбом также быстро добрался до первой строчки продаж во Франции, где удерживался на протяжении 20 недель — это и поныне лучший показатель среди альбомов певицы, с 2 миллионами проданных копий.

В июле 1991 года выходит сингл «Regrets» («Сожаления»), первый в творчестве певицы дуэт, записанный совместно с Жан-Луи Мюра.

В 1992 году выходит двухдисковый альбом ремиксов Dance Remixes. После выхода L’Autre…, Фармер снимается в фильме «Джорджино», вышедшем в 1994 году.

Anamorphosée (1995—1997) 
После провала «Джорджино» Фармер уезжает в США. В Калифорнии она работает над новым альбомом Anamorphosée и полностью меняет свой образ и музыкальный стиль. Из альбома было выпущено 5 синглов: «XXL», «L'Instant X», «California», «Comme j’ai mal» и «Rêver». Турне в поддержку альбома также проходило в полном отсутствии мрачных готических декораций, только светлые декорации.

Innamoramento (1998—2000) 
После турне 1996 года и выпуска видеоверсии концерта — Live à Bercy — наступило затишье, и только в апреле 1999 года Милен Фармер представила новый альбом Innamoramento, который знаменовал возвращение к атмосфере первых альбомов певицы с более сдержанным и романтическим стилем. Впервые, помимо собственноручного написания текстов своих песен, Милен также сочиняет почти половину музыки в альбоме.

21 сентября 1999 года началось новое турне Фармер — Mylenium Tour, которое было сделано с большим размахом и пользовалось успехом. В рамках турне Фармер впервые посетила Россию с концертами в Москве и Санкт-Петербурге 4—8 марта 2000 года.

Alizée (2000—2004) 
В 2000 году Фармер и Бутонна искали молодое дарование для участия в совместном проекте. Вскоре они заметили начинающую певицу Ализе и предложили поучаствовать в проекте. Фармер и Бутонна написали и спродюсировали для неё альбомы Gourmandises и Mes Courants Électriques. Сингл «Moi... Lolita», для которого Фармер написала слова, вошёл во французские чарты почти на год, а также стал популярен во многих европейских странах.

Les mots (2001—2003) 
В конце 2001 года и 17 лет музыкальной карьеры «Юниверсал» издаёт первый сборник лучших песен певицы Les Mots, первым синглом с которого стала одноимённая песня, записанная в дуэте с c английским певцом Силом. Диск содержит большинство хитов певицы и три новые песни.
В 2003 году Фармер опубликовала свою первую книгу, «Лиза-Лу и Сказочник». Философскую сказку проиллюстрировала сама певица.

Avant que l’ombre… (2004—2006) 
В декабре 2004 года, после долгого периода тишины, Фармер провела пресс-конференцию, на которой анонсировала свой новый альбом Avant que l’ombre…. В апреле 2005 года альбом был выпущен. Следом выходит сингл со скандальным названием «Fuck Them All». Одноимённый клип был снят в заснеженной Румынии режиссёром Августином Вилларонгой. Альбом получился более акустическим, чем предыдущие. Разошёлся в 800 тыс. экземпляров, что подтверждает успех певицы за рубежом. В сентябре 2006 года Фармер записала дуэт с Moby — «Slipping Away (Crier la vie)». В январе 2006 года состоялась серия концертов Avant que l’ombre… à Bercy. Вскоре Фармер озвучила принцессу Селению в мультипликационном фильме Люка Бессона «Артур и минипуты», а также для двух следующих фильмов, «Артур и месть Урдалака» (2009) и «Артур и война двух миров» (2010). После этого Фармер вновь уходит в тень, сообщив в телеинтервью, что готовится к съёмкам в фильме «» по роману Натали Реймс — своей лучшей подруги.

Point de suture (2007—2008) 
В августе 2008 года вышел седьмой студийный альбом Милен Фармер Point de suture. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе «Стад де Франс». Также были объявлены концерты в Женеве (Швейцария) на стадионе «Stade de Geneve». Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге (28 июня 2009 года в СКК «Петербургский») и в Москве (1 июля в СК «Олимпийский»). 12 апреля 2010 года на базе двух вечеров Stade de France был выпущен концертный DVD.

Bleu noir и 2001.2011 (2010—2011) 
Осенью 2010 года появилась информация о выходе в свет восьмого студийного альбома Фармер Bleu noir, он вышел 6 декабря. Особенностью нового альбома является отсутствие среди авторов песен Лорана Бутонна — вместо него композиторские функции взяли на себя Moby, RedOne и Дариус Килер из британской группы «Archive».

7 ноября 2011 года Милен Фармер выпустила новый сингл, «Du temps», который вошёл в альбом 2001.2011, представляющий собой сборник синглов последних десяти лет. В качестве новых песен, помимо «Du temps», фигурирует ещё одна, «Sois moi — be me». Сборник вышел 5 декабря 2011 года.

Monkey Me (2012—2013) 

3 декабря 2012 года вышел девятый студийный альбом Monkey Me. Премьера первого альбомного сингла под названием À l’ombre («В тени») состоялась на радио 22 октября. Также была объявлена дата будущего Тура в поддержку альбома, начавшегося 7 сентября 2013 года концертами в Берси. На 14 апреля 2013 года альбом достиг объёма продаж более 425 тыс. экземпляров. В Бельгии Monkey Me получил платиновый статус, преодолев порог продаж в . 28 января 2013 года был выпущен второй сингл «Je te dis tout». 7 сентября начался тур Timeless 2013, состоящий из 39 концертов. 7 октября вышел третий сингл — «Monkey Me». Концерты в России прошли в Москве (1 ноября 2013 года в СК «Олимпийский») и в Санкт-Петербурге (4 ноября в СКК «Петербургский»). 9 декабря 2013 года вышел концертный альбом Timeless 2013 и первый сингл с него — Diabolique mon ange.

Interstellaires (2015—2017) 
6 ноября 2015 года вышел десятый студийный альбом под названием Interstellaires, в который вошла исполненная в дуэте со Стингом кавер-версия его песни «Stolen Car» из альбома 2003 года Sacred Love. В первую же неделю сингл стал лидером продаж во Франции. 8 января 2016 года вышел второй сингл «City Of Love» который занял 1 место во французском чарте. Ранее 20 декабря 2015 года состоялась премьера клипа на VEVO канале Милен. Третьим и последним синглом из альбома вышла песня «C’est Pas Moi», которая не поступила в продажу, а вышла только как радио-сингл.

15 марта 2017 года подписывает контракт с лейблом Sony Music Entertainment, прощаясь с Universal и Polydor, с которыми сотрудничала на протяжении тридцати лет.

Страна призраков и Désobéissance (2018—2020) 
19 января вышел новый сингл «Rolling Stone», который стал ведущим синглом в поддержку нового студийного альбома, премьера которого состоялась в 2018 году. Песня стала лидером продаж во Франции. В поддержку нового альбома запланирован тур в 2019 году.

Фармер приняла участие в фильме ужасов «Страна призраков», премьера которого состоялась в марте 2018 года. Её игра была тепло встречена критиками и зрителями.

22 июня состоялась премьера сингла «N'oublie pas», записанного при участии американской певицы LP. Режиссёром клипа выступил Лоран Бутонна.

В конце августа стало известно, что новый альбом получил название Désobéissance. Диск вышел в свет 28 сентября 2018 года, получив благосклонные отзывы критиков, также альбом смог получить платиновую сертификацию во Франции всего за 8 дней.

3 сентября певица Джулия анонсировала выход сингла, над которым работала с Лораном Бутонна и Милен Фармер, «S.E.X.T.O». Дата выхода сингла — 12 сентября. Многие таблоиды уже успели окрестить песню новой «Лолитой», а Джулию — второй Ализе.

Фармер вернулась на сцену в июне 2019 года, дав серию концертов на Ля-Дефанс-Арене в Париже, которые посетило свыше . Критики назвали шоу «одним из лучших, когда-либо демонстрировавшихся в Европе». Отснятое концертное видео планировалось к демонстрации в рамках одиночного показа в кинотеатрах Франции, Бельгии, Швейцарии, России, Канады, Мексики и некоторых других стран. Все они состоялись 7 ноября 2019 года.

25 сентября 2020 года состоялся выход документальной трилогии L’Ultime création о закулисной работе над концертом 2019 года. Премьера состоялась в сервисе Amazon Prime Video. За несколько дней до этого была выпущена неизданная ранее песня «L’Âme dans l’eau». 4 декабря 2020 года был издан третий сборник хитов певицы под названием Histoires de, состоящий из 3 компакт-дисков и также включающий эту песню.

Каннский кинофестиваль, новый альбом и тур (2021—) 
В июле 2021 года Фармер стала членом жюри Каннского кинофестиваля. Примерно в это же время было объявлено о готовящемся к проведению в 2023 году нового выездного тура певицы под названием «Nevermore 2023». Изначально среди площадок тура значились города Франции, Бельгии, Швейцарии и России, однако с марта 2022 года российские даты тура с официального сайта убрали.

20 августа лейбл Polydor выпустил новый сборник песен Фармер под названием Plus grandir, альбому удалось дебютировать на первой строчке в чартах Бельгии и Франции.

В мае 2022 года стало известно, что Милен работает над новым альбомом при участии Моби, Woodkid, а также групп Archive и AaRON. Ранее Милен Фармер уже сотрудничала с Моби и Archive при записи альбома Bleu Noir. 26 августа состоялся релиз сингла «À tout jamais» из предстоящего альбома.

Дискография 

 Студийные альбомы
 Cendres de Lune (1986)
 Ainsi soit je... (1988)
 L’Autre... (1991)
 Anamorphosée (1995)
 Innamoramento (1999)
 Avant que l’ombre… (2005)
 Point de suture (2008)
 Bleu Noir (2010)
 Monkey Me (2012)
 Interstellaires (2015)
 Désobéissance (2018)
 L’Emprise (2022)

Концертные туры 
Редко появляясь в СМИ, Милен Фармер относительно нечасто появляется и на сцене: за 30 лет своей карьеры она провела семь серий концертов. Пышные шоу в традициях мирового уровня без использования предзаписанного вокала стали узнаваемыми образами французской музыкальной сцены. Ставя концертные номера совместно с Лораном Бутонна (за исключением Mylenium Tour), Милен Фармер надёжно заняла заметное место в индустрии и нашла свою публику.

Фильмография

Награды

M6 Awards 
 2000: Самый красивый клип года (Optimistique-moi)

NRJ Music Awards 
 2000: Лучший концерт (Mylenium Tour)
 2000: Лучший франкоязычный альбом (Innamoramento)
 2000: Лучшая франкоязычная исполнительница
 2001: Лучшая франкоязычная исполнительница
 2002: Лучшая франкоязычная исполнительница
 2003: Лучшая франкоязычная исполнительница
 2006: Лучший франкоязычный альбом (Avant que l’ombre...)
 2009: Лучший франкоязычный альбом (Point de Suture)
 2012: Бриллиантовая награда — за выдающиеся достижения в течение всей карьеры

NRJ Ciné Awards 
 2007: Лучший голос озвучивания приглашенного артиста — за озвучивание принцессы Селении в фильме Артур и минипуты

Victoires de la musique 
 1988: Лучшая исполнительница года
 1996: Наиболее продаваемый франкоязычный альбом за рубежом (Anamorphosée)
 2005: Лучшая исполнительница последних 20 лет

World Music Awards 
 1993: Лучшие продажи артиста, представляющего Францию

Библиография 
 Lisa-Loup et le conteur (Лиза-Лу и Сказочник), 2003

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Исполнители Polydor Records
Исполнители Sony Music Entertainment